

События 
 Консулы: Гай Клавдий Нерон (патриций) и Марк Ливий Салинатор (во 2-й раз, плебей); диктатор: Марк Ливий Салинатор; начальник конницы: Квинт Цецилий Метелл; проконсулы: Квинт Фульвий Флакк (в Бруттии), Марк Валерий Левин (на Сицилии), Публий Корнелий Сципион Африканский (в Испании) и Публий Сульпиций Гальба Максим (в Греции); преторы: Авл Гостилий Катон (на Сардинии), Гай Мамилий (на Сицилии), Луций Гостилий Катон (в Риме и по делам иноземцев) и Луций Порций Лицин (в Цизальпийской Галлии); пропреторы: Квинт Клавдий (в Таренте), Гай Теренций Варрон (в Этрурии), Гай Гостилий Тубул (в Капуе) и Марк Юний Силан (в Испании); курульные эдилы: Гней Сервилий Цепион и Сервий Корнелий Лентул; плебейские эдилы: Квинт Мамилий Туррин и Марк Помпоний Матон.
 Переход Гасдрубала через Альпы. Ганнибал двинулся к северу. Победа Нерона над Ганнибалом при Грументуме. Нерон с частью войска соединился с Салинатором и двинулся против Гасдрубала (оставив небольшой отряд против Ганнибала). Разгром войск Гасдрубала римлянами в битве у реки Метавра и его гибель. Нерон быстро вернулся назад. Ганнибал отступил в Бруттий. Победа Сципиона при Илипе в Испании.
 Триумф обоих консулов.
 Аттал и проконсул Публий Сульпиций действовали на море.
 207—183 — Филопемен восемь раз был стратегом Ахейского союза.
 После гибели Маханида в борьбе с ахейцами правителем Спарты становится Набис. Свержение царя Спарты Пелопа Набисом. Конец царской власти в Спарте.
 207—192 — Тиран Спарты Набис (сын Демарата из рода Эврипонтидов). Радикальные реформы для увеличения числа граждан. Присоединение Аргоса, городов Лакедемона, Крита.
 Из Азии переправился Аттал. Аттал и проконсул Публий Сульпиций действовали на море. Акарняне, беотийцы и эвбейцы просили помощи Филиппа. Ахейцам грозили этолийцы и Маханид. Против Филиппа поднялся иллирийский царь Скердилаид. Этолийцы перегородили валом Фермопильское ущелье.
 207 — Филипп V отправил гарнизон на остров Пепарет, Полифанта послал в Беотию, Мениппа — в Халкиду, на Эвбею, сам отправился в Фессалию к Скотусе. Аттал высадился в Локриде и осадил Опунт. Филипп разбил этолийский отряд в Фермопилах, вторгся в Фокиду и появился у Опунта. Аттал погрузил войско на корабли и бежал. Филипп завоевал всю Дориду. После этого он совершил ещё несколько молниеносных походов в разные части Эллады, но громких побед не было. Филипп вернулся в Македонию, чтобы начать войну с дарданами. Царь Вифинии Прусий I вторгся во владения Аттала, и Аттал переправился обратно в Азию.
 Главнокомандующий Ван Цзян обрушился на княжество Чжао (Шаньси). Чуские войска пришли на помощь Чжао, Сян Юй вступил в упорные бои с Ван Цзяном. Конец года — Сяньян сдаётся подступившим к ней отрядам Лю Бана. Циньская династия уничтожена.
 Китайцы разбивают армию Аулака и подчиняют северный Вьетнам. Чьеу Да воссоздал государство Намвьет (Гуандун) и присоединил к нему Аулак.
 207—111 — Государство Наньюэ (Намвьет) в Южном Китае и северном Вьетнаме, основанное китайским военачальником Чьеу Да (династия Чьеу).

Скончались 
 Гасдрубал Барка, брат Ганнибала.

См. также

Примечания